Aquesta és la llista de ciutats i pobles de Romania, ordenada per població segons el cens de l'any 2011 i del 2002.

Per a les grans ciutats, també es dona l'altitud mitjana. Les ciutats en negreta són capitals de comarca. La llista inclou les principals ciutats amb estatut de municipiu (103 en total), així com les ciutats amb estatut doraş (217 en total).

Llista completa

Referències 

Geografia de Romania
Romania